Хашруд () — река, протекающая в западной части Афганистана в провинциях Гор, Фарах и Нимроз.

Длина — 510 км. Площадь водосбора — 10800 км². Средневзвешенная высота водосбора — 1640 м. Высота истока — 3000 м, устья 472 м. Среднегодовой расход воды — 20,2 м³/с.

До села Диларама Хашруд течёт в горной местности севернее Гильменда и часто в V-образной долине. При выходе из гор в районе Диларама начинается разбор воды для орошения плодородных земель. Постепенно склоны долины теряют свои очертания и сливаясь с окружающей равниной исчезают из вида. Ниже села Халели русло начинает расчленяться на большое количество блуждающих по бескрайней равнине рукавов. Река полностью разбирается на орошение (8000 га).

Примечания 

Бассейн озёр Хамун
Реки Гора
Реки Фараха
Реки Нимроза